Татья́на Ворони́на:
 Воронина, Татьяна Александровна (род. 1938) — советский и российский фармаколог.
 Воронина, Татьяна Викторовна (род. 1959) — певица, исполнительница песен из кинофильма «Мэри Поппинс, до свидания!».
 Воронина, Татьяна Евгеньевна (род. 1962) — российский экономист, председатель Курской областной Думы пятого созыва.